Het Engelse woord voor weerwolf.
The Werewolf (1913), een korte stomme film uit 1913.
The Werewolf (1956), een film uit 1956.
Werewolf (1987), een televisiefilm uit 1987.
Werewolf (televisieserie) een tv-serie uit 1987.
Werewolf (1996), een film uit 1996.
Werewolf (lied), een lied van Cat Power.